Miejscowości w USA:
 Wiggins – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Morgan
 Wiggins – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Stone

Osoby:
 Bradley Wiggins (ur. 1980) – brytyjski kolarz szosowy i torowy
 Laura Slade Wiggins (ur. 1988) – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Mitchell Wiggins (ur. 1959) – amerykański koszykarz
 Tyrone Wiggins – amerykański aktor filmowy i telewizyjny

Inne:
 WIGGINS – profesjonalna grupa kolarska